Guti si può riferire a:

 José María Gutiérrez, noto come Guti, ex calciatore spagnolo
 Guti, antica popolazione della Mesopotamia
 Gauti, un eponimo antenato dei Gotlandi